Ferreirense – abitanti di Ferreira Gomes
Ferreirense – abitanti di Ferreiros
Ferreirense – abitanti di Muniz Ferreira
Ferreirense – abitanti di Porto Ferreira